Лерінц, Лорінц () — угорське чоловіче ім'я та прізвище.

 Віктор Лерінц (1990) — угорський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Тамаш Лерінц (1986) — угорський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Лерінц Трітц (1902 — ?) — угорський футболіст, нападник.

Угорські прізвища